Ямковой — фамилия; имеет женскую форму Ямковая.
 Ямковой, Борис Ефремович (1918—1991) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Ямковой, Григорий Тихонович (1911—2004) — советский учёный в области горного дела.
 Ямковой, Леонид Яковлевич (1940—2010) — советский спортсмен и тренер по спортивной акробатике, мастер спорта международного класса.